Ponca pode se referir a:
Ponca City
Ponca (Nebraska)

Ou ainda:
Poncã

Desambiguação